Михаил Котиков: Котиков, Михаил Алексеевич (1838—1892) — генерал-майор.
 Котиков, Михаил Захарович (1898—1981) — генерал-майор.